Малогощ () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Енджеювский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 11 776 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Хенцины
 Гмина Енджеюв
 Гмина Красоцин
 Гмина Лопушно
 Гмина Окса
 Гмина Собкув
 Гмина Влощова

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Свентокшиского воеводства